Mountain (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Mountain (band), een Amerikaanse rockband uit Long Island, New York